Deux navires de la Marine impériale japonaise ou de la force maritime d'autodéfense japonaise ont porté le nom de Wakaba :
 le Wakaba, un destroyer de classe Hatsuharu lancé en 1934 et coulé 1944 ;
 le , un destroyer de classe Tachibana, ancien Nashi de la Marine impériale lancé en 1945 et démoli en 1972.

Wakaba